Ювелир:
 Ювелир — профессия, ранее ремесленническая специализация. 
 «Ювелир» — американский боевик 2005 года с Чаком Норрисом в главной роли.